Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale František Pála 6-1, 6-0, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1972